Kaptár, méhkaptár, méhkas – a méhek lakhelye
A Kaptár, amerikai horrorfilm (2002)
A Kaptár 2. – Apokalipszis, amerikai horrorfilm (2004)
A Kaptár 3. – Teljes pusztulás, amerikai horrorfilm (2007)
A Kaptár – Túlvilág, amerikai horrorfilm (2010)
 a pécsi Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont beceneve